SITS peut désigner :
 la Société internationale de transfusion sanguine ;
 un Syndicat intercommunal des transports scolaires.

Abréviation